Ivory (en inglés: Marfil) puede referirse a:

 Ivory, comuna de Jura, Francia;

 Ivory (2006), canción de la banda japonesa Dragon Ash;
 Ivory (1961-), nombre artístico de la luchadora Lisa Moretti (:w:en);

Véase también 
 Marfil, desambiguación.
 Ivory Tower, desambiguación.